Христианско-социальная партия может означать:

 Христианско-социальная партия — австрийская правая политическая партия, существовавшая с 1893 до 1933 года.
 Христианско-социальная партия — центристская христианско-демократическая партия в Бельгии, основана в 1971 году.
 Христианско-социальная партия — бывшая партия в Княжестве Лихтенштейн; основана в 1961 году.

См. также